Major League Soccer 2013 var den artonde säsongen av MLS. New York Red Bulls vann  Supporters' Shield medan Sporting Kansas City vann MLS Cup.

Poängtabeller

Eastern Conference

Western Conference

Sammanlagd tabell

Resultattabell

Slutspel

Källor
Rsssf.com

Sport i USA 2013
2013 i Kanada
Fotbollssäsongen 2013
2013